RFID-вирус — безымянный исследовательский компьютерный вирус, созданный под руководством Эндрю Таненбаума в Амстердамском свободном университете, сообщения о котором появились в СМИ 15 марта 2006 года. Авторы вируса планируют сделать сам код вируса доступным для широкой публики.

Вирус распространяется через RFID-метки, содержащие в себе небольшое (от 127 символов) текстовое поле с кодом вируса, который внедряется в RFID-считыватель. Для этого используется инъекция SQL, эксплуатирующая базу данных Oracle, используемую сканером.

Этот вирус не представляет серьёзной угрозы, но требует от разработчиков большей аккуратности в написании промежуточного программного обеспечения.

RFID-метки довольно распространены по всему миру в торговле и идентификации; есть планы по их использованию в медицинских и прочих целях, что потребует от данной технологии большей надёжности.

См. также 
 Компьютерный вирус
 RFID Zapper

Примечания

Ссылки 
 
 

Компьютерные вирусы и сетевые черви
RFID
События 15 марта
Март 2006 года
Появились в 2006 году в Нидерландах